El término Clearco puede referirse a:
Clearco, general y mercenario espartano del siglo V a. C.
Clearco de Heraclea, c. 401 – 353 a. C.), tirano de la antigua ciudad griega de Heraclea Póntica.